Enghave Plads (plein), plein in het centrum van Kopenhagen
 Enghave Plads (metrostation), metrostation, genoemd naar bovengenoemd plein